Macclesfield – comune dell'Inghilterra nel Cheshire
Macclesfield Town Football Club – società calcistica
Macclesfield – borough dell'Inghilterra nel Cheshire
Macclesfield – comune dell'Australia in Australia Meridionale
Macclesfield – comune degli Stati Uniti in Carolina del Nord
Conte di Macclesfield – titolo nobiliare inglese